Ильяс Иргашев (; 1921—?) — советский, узбекский врач-терапевт. Народный врач СССР (1981).

Биография 
Родился 22 августа 1921 года в Ташкенте.

В 1942 году окончил Ташкентский медицинский институт.

Участник войны (1942—1943), капитан медицинской службы.  

В 1943—1950 годах — главный врач в ряде лечебно-профилактических учреждений в Бухаре и Ташкенте. С 1950 года — начальник медико-санитарной части Ташкентского авиационного производственного объединения им. В. Чкалова.

Звания и награды 
 Заслуженный врач Узбекской ССР (1963)
 Народный врач СССР (1991)
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Примечания

Ссылки 
 Иргашев  

Выпускники Ташкентского медицинского института